nazwa odnosi się do 2 miejscowości:
 Kozielsk – wieś w Polsce w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Kozielsk – miasto w Rosji w obwodzie kałuskim